Il singolare  del Bancolombia Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo ma quest'anno ha partecipato allo U.S. Men's Clay Court Championships 2010.

João Souza ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–1 Alejandro Falla.

Teste di serie

  Alejandro Falla (finale)
  Santiago Giraldo (semifinali)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Nicolás Lapentti (secondo turno)

 Ricardo Mello (semifinali)
 Thiago Alves (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 João Souza (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bancolombia Open 2010